TV3 Letónia é um canal de televisão dirigido a um público falante da língua letã e propriedade do Modern Times Group (MTG). Foi lançado em 1998, mas não recebeu uma licença terrestre até 2001. O canal tem, desde então, aumentou a sua quota de visualização tornar-se o canal mais popular na Letónia, a partir de setembro 2007, superando a sua concorrente mais próxima LNT.

Programação adquirida pela TV3 inclui CSI Crime Scene Investigation, Felicity, CSI Miami, CSI Nova Iorque, Prison Break, House, M.D., Ugly Betty, Shark e vários outros. O canal também apresenta muitos programas letões, incluindo  notícias o programa de notícias TV3 Ziņas.

Ligações externas 
 Site oficial

Redes de televisão da Letônia
Canais de televisão fundados em 1998